Aremberg steht für:
 Aremberg (Berg), Berg im Nördlichen Ahrbergland der Ahreifel in der Osteifel, auf ihm befindet sich die
 Ruine der mittelalterlichen Höhenburg Burg Aremberg oder Burg Arenberg, nach dieser benannte sich
 das Adelsgeschlecht Aremberg oder Arenberg, siehe Haus Arenberg, deren
 Herrschaft Aremberg oder Arenberg (später Grafschaft, dann Herzogtum), siehe Herzogtum Arenberg, und das gefreite Burgdorf Aremberg, die heutige
 Ortsgemeinde Aremberg in der Verbandsgemeinde Adenau im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, in deren Gebiet Berg und Burg liegen; nach dem Berg Aremberg ist zudem benannt
 das Naturschutzgebiet Aremberg im Gebiet der Ortsgemeinde Aremberg, in dem der Berg Aremberg liegt; außerdem gibt es
 einen Streckenabschnitt der Nordschleife des Nürburgrings am Übergang der Östlichen Hocheifel in die Ahreifel, der nach dem gut 10 km nordwestlich gelegenen Berg Aremberg benannt ist, siehe Nordschleife#Streckenabschnitte;
 oft (fälschlicherweise) auch Aremberg geschrieben wird das Steinkohlebergwerk  im Nordfranzösischen Kohlerevier – zu dessen Ehren benannt nach  aus dem Haus Arenberg, Verwalter der das Bergwerk betreibenden  und 2. französischer Herzog von Arenberg, Enkel von Herzog Ludwig Engelbert Marie Joseph Augustin von Arenberg.

Siehe auch:
 Arenberg
 Herzogtum Arenberg-Meppen